Peoria este un nume propriu care se poate referi la

Locuri din Statele Unite ale Americii 

 Peoria, statul 
 Peoria, statul 
 Comitatul Peoria, 
 Roman Catholic Diocese of Peoria
 Peoria, comitatul Franklin, statul 
 Peoria, comitatul Miami, statul 
 Peoria, 
 Peoria, 
 Peoria, 
 Peoria,

Alte utilizări 

 Peoria (molie), un gen al moliilor pyraloidea
 Peoria (trib), trib al nativilor americani din Statele Unite
 Peoria, al doilea album muzical al formației Future Clouds and Radar
 ''USS Peoria (LST-1183), vas al Marinei Statelor Unite

Vezi și 

 Listă a locurilor numite Peoria
 Will it play in Peoria?

Nume proprii